Алоис II Лихтенштейнский (; ) — 11-й князь Лихтенштейн. Сын Иоганна I и Марии Йозефы Софьи, племянник Алоиса I и отец Иоганна II и Франца I. Алоис II внёс большой вклад в политическое и экономическое развитие Лихтенштейна.

Семья и дети 
8 августа 1831 года Алоис женился в Вене на графине Франциске Кински фон Вхиниц унд Теттау. У них было 11 детей — 9 дочерей и 2 сына:
 Мария Франциска де Паула Терезия Йозефа (1834 — 1909), в 1860 году вышла замуж в Вене за графа Фердинанда фон Трауттмансдорффа-Вейнсберга (1825-1896), 6 детей.
 Каролина Мария Йозефа Вальпургис Нестория (1836 — 1885), в 1855 году вышла замуж в Вене за князя Александра фон Шёнбург-Гартенштайна, 6 детей.
 София Мария Габриэла Пиа (1837 — 1899), в 1863 году вышла замуж в Вене за князя Карла Лёвенштайн-Вертгейм-Розенбергского, 1067-го кавалера ордена Золотого руна, 8 детей
  (1838 — 1920), 22 мая 1864 года вышла замуж в Вене за графа Генриха фон Фюнфкирхена, детей у них не было.
  (1839 — 1921), в 1857 году вышла замуж в Вене за князя Адольфа Йозефа Шварценберга, 1092 кавалера ордена Золотого руна, 9 детей.
 Иоганн II (1840-1929), князь Лихтенштейна, женат не был, детей не имел.
 Франциска Ксаверия Мария Давид (1841 — 1858), замужем не была, детей не имела
 Генриетта Мария Норберта (1843 — 1931), в 1865 году вышла замуж в Вене за своего кузена Альфреда, 10 детей, их потомки унаследовали Лихтенштейн.
  (1846 — 1924), в 1864 года вышла замуж в Вене за князя  Йиржи Кристиана Лобковица, 1145-го кавалера ордена Золотого руна, 12 детей.
 Тереза Мария Йозефа Марта (1850 — 1938), в 1882 году вышла замуж в Вене за Арнульфа Баварского (сына Луитпольда Баварского), 1035-го кавалера Ордена Золотого руна, имели единственного сына, погибшего в Первой мировой.
 Франц I (1853-1938), князь Лихтенштейна, был женат на Эльзе фон Гутманн, детей не имел

Правление 
В эпоху его правления пришлась ситуация когда Лихтенштейн как независимое государство входил в состав Германского союза. При том, что там руководили всей политикой две ведущие державы союза Австрийская империя и Прусское королевство. Маленьким державам приходилось лавировать между этими государствами. Алоиз во время своего правления делал большую ставку на Вену.

В 1836–1847 гг. князь Алоис II инициировал реконструкцию фамильного городского дворца (Городской дворец Лихтенштейнов) в Вене в духе рококо. При перестройке впервые применили технические достижения, «революционные» для Вены: вращающиеся двери, лифты, сдвижные стены, «внутреннюю почту», воздушное отопление.

Примечания

Ссылки 
 Princely House of Liechtenstein

Князья Лихтенштейна
Политики XIX века
Правители Европы XIX века
Похороненные в Чехии